Ирина Богачёва или Ирина Богачева:
* Богачёва, Ирина (легкоатлетка) (род. 1961) — советская и киргизская легкоатлетка.
 Богачёва, Ирина Петровна (1939―2019) ― советская российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог.